Lundström ist ein ursprünglich ortsbezogener schwedischer Familienname, gebildet aus den Elementen lund (dt. „Hain“) und ström (dt. „Bach, Fluss, Strom“).

Namensträger 

 Åge Lundström (1890–1975), schwedischer General und Reiter
 Alexandra Lundström (* 1998), schwedische Handballspielerin
 Annika Lundström (* 2000), finnische Tischtennisspielerin
 Åsa Lundström (* 1984), schwedische Triathletin
 Birgit Lundström (1911–2007), schwedische Diskuswerferin

 Göran Lundström (* 1967), schwedischer Maskenbildner
 Henrik Lundström (* 1979), schwedischer Handballer
 Herman Lundström (1858–1917), schwedischer Kirchenhistoriker
 Johan Edvard Lundström (1815–1888), schwedischer Erfinder (Sicherheitsstreichholz)
 Klas Lundström (1889–1951), schwedischer Langstreckenläufer
 Martin Lundström (1918–2016), schwedischer Skilangläufer
 Mathilda Lundström (* 1996), schwedische Handballspielerin
 Niklas Lundström (* 1993), schwedischer Eishockeytorwart
 Per-Anton Lundström (* 1977), schwedischer Eishockeyspieler
 Tord Lundström (* 1945), schwedischer Eishockeyspieler

Sonstiges 

 Lundström Knoll, Hügel im Coatsland, Antarktika

Einzelnachweise 

Familienname
Wohnstättenname
Schwedischer Personenname